Gruel steht für:
 Gruel (Ahrenshagen-Daskow), Ortsteil der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern

Gruel ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Gruel († wohl 1596), Professor an der Universität Greifswald, Stadtsyndikus in Greifswald
 Georg Gruel († nach 1564), Professor an der Universität Greifswald, Ratsherr in Greifswald
 Hela Gruel (1902–1991), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Peter Gruel († 1559), Professor an der Universität Greifswald, Bürgermeister von Greifswald

Siehe auch:
 Grüll